För en lista över länder efter nominell BNP, se Lista över länder efter BNP

Detta är en lista över länders samlade bruttonationalprodukt (BNP) från år 2016 med köpkraftsparitet (PPP) som utöver det samlade värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster, plus värdet av bruttoinvesteringar, plus värdet av exporten minus importen också tar hänsyn till levnadskostnad, inflationsnivåer och inte bara växelkurser. Därmed anses BNP (PPP) vara tillförlitligare vid internationella jämförelser.

Listor
Följande lista innehåller data från 2017 och 2016 från Internationella valutafonden och Världsbanken samt statistik från The World Factbook. Siffror är angivna i miljoner internationella dollar där köpkraftpariteten är konverterad till motsvarande värde i amerikanska dollar (USD).

Källor

Internationell ekonomi
BNP (PPP)